Veleronia är ett släkte av kräftdjur. Veleronia ingår i familjen Palaemonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Veleronia